Sales (englisch) steht für:

 Vertrieb in der Handelssprache

Sales ist der Name folgender Orte:
 Sâles, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Sales FR, Ortschaft in der Gemeinde Ependes, Schweiz
 Sales (Haute-Savoie), Gemeinde in Frankreich
 Sales (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Sales, Ortschaft in der Gemeinde Cranves-Sales im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Sales, Ortschaft in der Gemeinde Thorens-Glières im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Sales, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie, Frankreich

Sales ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Sales (1887–1945), brasilianischer Politiker
 Campos Sales (1841–1913), brasilianischer Jurist und Politiker, Präsident 1898 bis 1902
 Eduardo Benes de Sales Rodrigues (* 1941), brasilianischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Sorocaba
 Eugênio de Araújo Sales (1920–2012), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro
 Fernando Sales (* 1977), spanischer Fußballspieler
 Francisco de Sales Alencar Batista (* 1968), brasilianischer Geistlicher und Bischof von Cajazeiras.

 Franziskus von Sales Bauer (1841–1915), katholischer Geistlicher, Bischof von Brünn und Erzbischof von Olmütz
 Heitor de Araújo Sales (* 1926), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Natal
 Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales (1741–1816), französischer Schriftsteller und Philosoph
 Joan Sales (Joan Sales i Vallès; 1912–1983), katalanischer Schriftsteller
 João Paulo Sales de Souza (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Jules Sales (1875–??), belgischer Radrennfahrer
 Manuel Sales y Ferré (1843–1910), spanischer Soziologe
 Mehdi Achawan Sales (1929–1990), persischer Lyriker
 Pietro Pompeo Sales (1729–1797), italienischer Komponist
 Raoul de Roussy de Sales (1896–1942), französischer Journalist und Schriftsteller
 Rodrigo Sales (* 1973), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Severo de Sales (* 1940), mexikanischer Fußballspieler
 Tony Sales (* 1951), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Salles
 Sayles